Такмичење у дисциплини бацање кугле у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2011. у Паризу одржано је у 4. марта (квалификације) а 5. марта (финале).

Титулу освојену  на Европском првенству у Торину 2009. није бранила Петра Ламерт из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичарки из 8 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2011. години 
Десет најбољих европских бацачица кугле у дворани 2011. године до почетка првенства (4. марта 2011), имале су следећи пласман на европској Европска ранг листа бацачица кугле на европској ранг листи и светској ранг лидти (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕПд 2011..

Сатница

Освајачи медаља 

Победници Ани Авдејевој (Русија) ово је прва златна медаља, укупно друга, пошто је освојила и бронзану на Европском првенству 2010. у Барселони. Другопласираној Кристини Шваниц (Немачка) и трећепласираној њеној земљакињи Јозефини Терлецки ово су биле прве медаља у сениорској каријери освојене на великим такмичењима.

На такмичењу су постигнута само два лична рекорда.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за осам места у финалу износила је 17,90 м (КВ). Норму су испуниле 4 атлетичарке, а 4 су се пласирале према постигнутом резултату(кв).

Финале 
.

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 31. Европског првенства у дворани 1970—2011.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Стартна листа на сајту ЕАА
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани